По правилам практической транскрипции с нидерландского языка передаются на русский не только имена и названия из ареала распространения нидерландского языка, но и собственные имена южноафриканского (африкаанс) происхождения.

Таблица

Артикли 
Определённый (de для общего, het для среднего рода) и неопределённый (een) артикль при транскрибировании обычно опускается.

Географические термины 
 Раздельно транскрибированные части сложных названий пишутся через дефис с прописной буквы: Groote Brekken → Гроте-Бреккен, Waalen Burg → Вален-Бург.
 Если в сложных названиях встречаются артикли, предлоги и другие вспомогательные слова, они пишутся
 в начале названий с прописной буквы: De Diemen → Де-Димен, Den Berg → Ден-Берг,
 в середине — со строчной: Huis ter Heide → Хёйс-тер-Хейде, Capelle aan den IJssel → Капелле-ан-ден-Эйссел.
 Сочетание 's, являющееся усечённой формой определённого артикля de в родительном падеже, в начале названий не передается: 's Graveland → Гравеланд, 's Hertogenbosch → Хертогенбос.
 Сочетание 't, являющееся усечённой формой определённого артикля среднего рода het
 в начале названия опускается: 't Hoogeheksel → Хогехексел,
 в середине названия передается в форме т': Hoek van't IJ → Хук-ван-т'Эй.

Литература 
 
 
 
 
 :

Примечания 

Нидерландский язык
Практическая транскрипция с русским языком